Акжа́р — название населенных пунктов в Казахстане:
 Акжар (быв. Заря) — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Акжар — село в Актюбинской области, в подчинении городской администрации Актобе, упразднено в 2018 г.
 Акжар — упразднённое село в Темирском районе Актюбинской области.
 Акжар — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Акжар (быв. Новороссийское) — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Акжар (быв. Николаевка) — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Акжар (быв. Красный Восток) — село в Карасайском районе Алматинской области, упразднено в 2015 г.
 Акжар — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Акжар — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Акжар — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акжар — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акжар — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Акжар — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Акжар — село в Кармакшинском районе Кызылординской области.
 Акжар (быв. Заречное) — село в Байдибекском районе Туркестанской области.
 Акжар — село в Казыгуртском районе Туркестанской области.
 Акжар — село в Келесском районе Туркестанской области.
 Акжар (быв. Степное) — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Акжар — село в Толебийском районе Туркестанской области.

См. также 
 Акжарка